Földrajz
 Debrecen, város, Hajdú-Bihar megye székhelye
 Debrecen, település Szerbiában
 Kisdebrecen, település Máramaros megyében Romániában
 Szamosdebrecen, telelpülés Szilágy megyében Romániában, 1909-ig Kisdebrecen volt a neve
Egyebek
 Debrecen Gladiators amerikaifutball-csapat
 82071 Debrecen kisbolygó
 Debrecen hajó
 Debreczen a következő településnevek régies írásmódja 
 Debrecen
 Kisdebrecen
 Szamosdebrecen